Соревнования по метанию молота у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 14 и 16 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 75,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах в утренней программе 14 августа 2014 года.

Финал 

Основные соревнования в метании молота у мужчин прошли 16 августа 2014 года. В дуэли олимпийского чемпиона 2012 года Кристиана Парша и действующего чемпиона мира Павла Файдека сильнейшим стал венгр, улучшивший свой же лучший результат сезона в мире. Оба спортсмена метнули снаряд за 82 метра. Первую медаль на крупных международных турнирах в карьере завоевал Сергей Литвинов-младший, продолжатель традиций своего отца и тренера Сергея Литвинова, олимпийского чемпиона в метании молота.

Примечания

Ссылки 
 

метания
Метание молота на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике